Miejscowości:
 Tumin – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie kamienieckim, w sielsowiecie Raśna
 Tumin – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie łokackim, w radzie wiejskiej Wojnica
 Tumin (Toumine) – wieś w Syrii, w muhafazie Hama, w dystrykcie (mintaqah) Hama, w poddystrykcie Hirbnafsah; zamieszkana głównie przez prawosławnych
Osoby:
 Abul Kamal Tumin – członek berberyjskiego plemienia Zenata, uczestnik rebelii przeciwko Al-Muizzowi ibn Badisowi, po zajęciu Fezu przez Tumina w 1032 r. wymordowano 6 tysięcy Żydów 
 Melvin Tumin (1919–1994) – amerykański socjolog, specjalista w zakresie problemów rasowych
Inne:
 tumin, túmin (toton 'pieniądz') – pieniądz lokalny emitowany przez 24-tysięczne miasto Espinal w stanie Veracruz w Meksyku

Zobacz też 
 Tumnin
 Urim i Tummim